Krasnoslobodsk – città della oblast' di Volgograd;
Krasnoslobodsk – città della Repubblica autonoma della Mordovia.